Genay – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
Genay – comune francese della metropoli di Lione della regione Alvernia-Rodano-Alpi